Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але цього разу вибули в півфіналі.

Гана Мандлікова і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова з рахунком 6–4, 6–7(4–7), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA)

V
Парний розряд